Citi Open 2011 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2011 z cyklu Washington Open rozgrywany w dniach 25–31 lipca 2011 roku w Waszyngtonie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Stanach Zjednoczonych